William Strong peut désigner :

  (mort en 1654), prêtre anglais ;
  (1899-1962), archéologue et anthropologue américain ;
 William L. Strong (1827-1900), ancien maire de New York.